Jennifer Chatman (1959-), universitaire et théoricienne des organisations américaine.
 John Len Chatman, dit Memphis Slim (1915-1988), chanteur et pianiste de blues américain.
 Mire Chatman (1978-), joueur américain de basket-ball.
 Dana Chatman dite Pokey Chatman (1969-), joueuse et entraîneuse américaine de basket-ball.
 Vernon Chatman (1972-), doubleur américain.